Five Points peut désigner :

Toponyme 

 Five Points, une ville du comté de Chambers, en Alabama ;
 Five Points, une census-designated place, du comté de Hoke dans l'État de Caroline du Nord ;
 Five Points, census-designated place située en Floride ;
 Five Points, un célèbre bidonville situé dans l'arrondissement de Manhattan, à New York ;
 Five Points, un district d'Atlanta.

Autre 
 Five Points Gang, une organisation criminelle du  basée sur le  Sixth Ward dans le Lower East Side à New York.